Дубровское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Суражского района Брянской области. Административный центр — село Дубровка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Дубровского, Далисичского и Слищанского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Экономика 
 Колхоз «Маяк»
 КФК «Погуляев»

Культура 
 сельские Дома культуры в сёлах Далисичи, Дубровка, Слище, Струженка
 сельские клубы: Барсуковский, Наростянский, Большеловчанский

Примечания 

Муниципальные образования Суражского района
Сельские поселения Брянской области